Lang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jakob Emanuel Lange
 Karl Georg Herman Lang
 Kai Yung Lang
 Otto Friedrich Lang
 Peter J. Lang
 Song-Yun Lang